Визи:

 Визи — река в Мурманской области России. Протекает по территории Кандалакшского района.
 Визи, Мария Генриховна (1904—1994) — русскоязычный и англоязычный поэт русской эмиграции первой волны в Китае.
 Визи-стрит — улица в Нижнем Манхэттене, Нью-Йорк.